Das Mixed der Wimbledon Championships 2022 war ein Tenniswettbewerb in London.

Vorjahressieger waren Desirae Krawczyk und Neal Skupski. Die beiden konnten ihren Titel aus dem Vorjahr erfolgreich verteidigen.

Setzliste

Hauptrunde

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Weblinks 
 Draw auf wimbledon.com (englisch)
 

Mixed
2022